Pustý hrad je název více míst či objektů:

 Česká republika:
 Pustý hrad (Jevišovice) – jiné označení pro hrad u Jevišovic
 Pustý hrad (Vrbno pod Pradědem) – jiné označení pro hrad Veisenštejn

 Slovensko:
 Pustý hrad (Sklené Teplice) – jiné označení pro hrad Teplica u obce Sklené Teplice
 Pustý hrad (Zvolen) – zřícenina hradu nad Zvolenem
 Pustý hrad (vodní nádrž) – vodní nádrž v katastrálním území obce Sklené Teplice
 Pustý hrad (kopec) – kopec se zříceninou hradu Cerovo nad obcí Cerovo